Název Louisburg či Louisburgh má více významů

Geografie

Evropa 
 Louisburgh - město v hrabství Mayo v irské provincii Connacht
 Louisburgh - místní část města Wick na severu Skotska

Kanada 
 Louisbourg (též Louisburg) - přístav, dříve město, na jihovýchodě ostrova Cape Breton v kanadské provincii Nové Skotsko

USA 
 Louisburg - město v Kansasu
 Louisburg - sídlo v Minnesotě
 Louisburg - obec ve státě Missouri
 Louisburg - město v Severní Karolíně